Многоборо́дник монпелие́нский, или Многоборо́дник монпельи́нский () — типовой вид рода Многобородник ().

Ареал 
Изначально вид произрастал в Южной Европе, однако в настоящий момент он встречается повсюду как интродуцированный вид, иногда становясь злостным сорняком.

Ботаническое описание 
Однолетнее травянистое растение, достигающее высоты от 5 см до 1 м. Его мягкое, пушистое соцветие представляет собой густой, зеленоватый, перовидный, метёлкообразный колос, иногда разделённый на части. Колоски, образующие его, имеют длинные, тонкие, беловатые ости, придающие соцветию его характерную структуру.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Grass Manual Treatment
 Фотографии

Злаки
Сорные растения